Andrzej Karpiński ist der Name folgender Personen:

* Andrzej Karpiński (Historiker) (* 1950), polnischer Historiker
 Andrzej Karpiński (Musiker) (* 1963), polnischer Musiker und Maler